

Geografia

Francia 
 Orges – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)

Svizzera 
 Orges – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Onomastica 

 Orges – nome proprio di persona albanese maschile

Persone 
 Hugues des Orges (...-1436) – vescovo francese

Pagine correlate 
 Orge (fiume) – fiume francese affluente della Senna (Île-de-France)